Als Zeche Sybilla  wurden in Deutschland mehrere Bergwerke bezeichnet, unter anderem:

 die Zeche Sybilla (Sprockhövel) in Sprockhövel-Hiddinghausen
 die Zeche Sybilla (Witten) in Witten-Vormholz